Fäbodträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fäbodträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 716677-174721), sjö i Skellefteå kommun,  (88,6 ha)
Fäbodträsket (Burträsks socken, Västerbotten, 718006-169331), sjö i Skellefteå kommun,  (2,3 km²)
Fäbodträsket (Degerfors socken, Västerbotten, vid Trehörningen), sjö i Vindelns kommun,  (2,3 km²)
Fäbodträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (56,3 ha)
Fäbodträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (13,6 ha)
Fäbodträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720164-168956), sjö i Norsjö kommun,  (51 ha)
Fäbodträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 721373-168031), sjö i Norsjö kommun,  (63,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn